Wyniki turnieju piłki ręcznej na Letnich IO w Moskwie. W turnieju uczestniczyła również Polska, która zajęła ostatecznie 7. miejsce.

Mężczyźni - podsumowanie 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.

Tabela medalowa

Rozgrywki grupowe

Grupa A 
tabela

Grupa B

Rozgrywki finałowe

mecz o 11 miejsce

mecz o 9 miejsce

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Kobiety - podsumowanie 
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6. Kongo

Tabela medalowa